

Sigle 
L'acronimo RhB sta per
 Rhätische Bahn, Ferrovia retica, società ferroviaria svizzera a scartamento ridotto